Édouard-Josse sont deux prénoms accolés, Édouard et Josse. C'est un prénom composé masculin essentiellement répandu en Belgique francophone.

Noms de personnalités 
 Édouard Josse (1933-2020), chirurgien britannique d'origine française, membre de la Royal Society of Medicine et officier de l'Ordre de l'Empire britannique.

Prénoms de personnalités 
 Édouard-Josse Coppens (1783-1864), industriel belge établi à Gand, administrateur et actionnaire de la Société linière gantoise.

Notes 

Homonymie de prénom